Localidades
 Ferraz de Vasconcelos
 Estação Ferraz de Vasconcelos (CPTM)
 Estação Antártica Comandante Ferraz

Pessoas

Luciano Da Silva Ferraz

 Carolina Ferraz
 Buza Ferraz
 Figueiredo Ferraz
 Barbosa Ferraz
 Geraldo Ferraz
 Artur Ivens Ferraz
 Raimundo Wall Ferraz
 Wall Ferraz
 Ailton dos Santos Ferraz
 Bruna Ferraz
 Luís Pedreira do Couto Ferraz
 Ângelo Moniz da Silva Ferraz
 Mónica Ferraz
 José Carlos de Figueiredo Ferraz
 Ricardo Ferraz
 Victor Ferraz
 Ferraz

Outros
 Viação Ferraz

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos